Тырница — река в Рязанской области России, правый приток Оки. Длина реки составляет 105 км, площадь водосборного бассейна — 1270 км².

В Шиловском районе в левобережье Тырницы находится пойменное озеро Ундрих.

Притоки 
(км от устья)
 41 км: река Нетрош (лв)
 49 км: река Вынца (пр)
 50 км: река Ворша (лв)
 65 км: река Инкаш (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Рязань до водомерного поста у села Копоново, без реки Проня, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010102212110000026093.

Примечания 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Рязанской области